Ponomarjowka (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Ponomarjowka (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Ponomarjowka (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Ponomarjowka (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Ponomarjowka (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Ponomarjowka (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Ponomarjowka (Orenburg), Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Orenburg
 Ponomarjowka (Perm), in der Region Perm
 Ponomarjowka (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Ponomarjowka (Rostow), in der Oblast Rostow
 Ponomarjowka (Tatarstan), in der Republik Tatarstan